Hohenfeld ist der Name folgender Orte:

 Hohenfeld (Kitzingen), Stadtteil der Kreisstadt Kitzingen, Bayern
 Hohenfeld (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hohenfeld (Gemeinde Moosburg), Ortschaft der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Hohenfeld (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Gemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Hohenfeld, deutscher Name der Gemeinde Vysokov, Královéhradecký kraj, Tschechien

Hohenfeld ist der Name folgender Personen:
 Achatius von Hohenfeld (1610–1672), Nassau-Diezer Militär und Beamter, kurtrierischer Oberamtmann im Amt Camberg und Reichspfennigmeister
 Franz Carl Friedrich von Hohenfeld (1696–1757), katholischer Priester, Domdekan in Worms und Statthalter des Fürstbischofs

Siehe auch:
 Hohenfelde
 Hohenfelden